Il doppio maschile  dell'Ordina Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Paul Haarhuis e Sjeng Schalken erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Haarhuis con Brian MacPhie e Schalken con Julien Boutter.

Boutter e Schalken hanno perso nel 1º turno contro Gastón Etlis e Martín García.

Haarhuis e MacPhie hanno perso in finale 7–6 (8–6), 6–7 (6–8), 6–4 contro Martin Damm e Cyril Suk.

Teste di serie
 Martin Damm /  Cyril Suk (campioni)
 Paul Haarhuis /  Brian MacPhie (finale)
 Julien Boutter /  Sjeng Schalken (primo turno)
 Michael Hill /  Daniel Vacek (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Ordina Open 2002
ATP Tour 2002